
Diese Liste der Fußballspieler des Hamburger SV enthält alle Spieler, die in mindestens 50 Spielen der Fußball-Bundesliga oder 2. Fußball-Bundesliga für den Hamburger SV eingesetzt wurden. Einsätze in europäischen Turnieren oder dem DFB-Pokal werden nicht berücksichtigt.

In der Saison 2022/23 beim HSV aktive Spieler sind grau hinterlegt.

Stand: 17. Oktober 2022 (12. Spieltag Saison 22/23)

Literatur

Weblinks 

 Teamübersicht auf der offiziellen Homepage des HSV

!
Hamburger Sv
Fussballspieler Hamburger Sv
Fussballspieler des Hamburger SV